Botànica: Líquid ric en sucres produït pels nectaris de les plantes. Vegeu Nèctar
 Mitologia: Beguda dels déus segons la Mitologia Grega. Vegeu Nèctar (mitologia)
 Alimentació: Beguda a base de sucs de fruites amb polpa, aigua i sucre. Vegeu Nèctar (beguda)